Gregory Johnson :
 Gregory C. Johnson, un astronaute américain (1954 -).
 Gregory H. Johnson, un astronaute américain (1962 -).